

Пшистроне — село в гміні Лаґевники Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пшистроне — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства